Martincourt kan syfta på:
 Martincourt, Meurthe-et-Moselle
 Martincourt, Oise